Entraigues (Isère)
 Entraigues (Puy-de-Dôme)
ook:
Entraigues-sur-la-Sorgue, Vaucluse